Zajonc ist der Familienname von:

 Miroslav Zajonc (* 1960), tschechoslowakischer Rodelsportler
 Robert Zajonc (1923–2008), US-amerikanischer Psychologe